Houlton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
D. J. Houlton (né en 1979), lanceur de baseball américain
Gerard Houlton (né en 1939), joueur de cricket anglais

Toponyme

Houlton, ville du comté d'Aroostook dans le Maine
Houlton, census-designated place
Houlton, communauté du comté de Sainte-Croix dans le Wisconsin

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme